Эми Ясбек (; род. 12 сентября 1962) — американская актриса.

Биография 
Эми Мария Ясбек родилась в Цинциннати в небогатой семье. Училась в театральном институте в Детройте. 

Ясбек дебютировала на телевидении в 1985 году с небольшой ролью в фильме «Рокхоппер». После этого она начала активно сниматься в сериалах: «Дни нашей жизни» (1986—1987), «Частный детектив Магнум» (1987—1988), «Крылья» (1994—1997), «Уже отлично» (1997—1998) и других.
Широкую популярность ей принесло участие в фильмах-комедиях: «Робин Гуд: Мужчины в трико» (1993, роль Мэриан), «Маска» (1994, роль репортера Пэгги Брандт), «Дракула: Мёртвый и довольный» (1995, роль Мины).

С 1999 по 2003 год была замужем за Джоном Риттером, от которого у неё в 1998 году родилась дочь Стелла. С Джоном Эми познакомились ещё на съёмках фильма «Трудный ребёнок» в 1989 году. В 2003 году, после смерти Джона, Эми была вынуждена оставить на какое-то время съёмочную площадку, тяжело переживая потерю мужа.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета милосердия Детройта